Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1959 è stato vinto dal cileno Luis Ayala che ha battuto l’australiano Neale Fraser, per 6-3, 3-6, 6-3, 6-3.

Tabellone

Fase finale

Voci correlate 
Internazionali d'Italia di tennis (singolare maschile)
Internazionali d'Italia di tennis (singolare femminile)
Internazionali d'Italia di tennis (doppio maschile)
Internazionali d'Italia di tennis (doppio femminile)
Internazionali d'Italia di tennis (doppio misto)

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1959